Die Serie A 1990/91 war die 59. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 9. September 1990 und endete am 26. Mai 1991 mit der Übergabe des Scudetto, der italienischen Meisterschaftstrophäe, an Sampdoria Genua. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Inter Mailand, Genua 1893, Torino Calcio und der AC Parma. Neben dem Neuling AC Pisa mussten auch US Lecce, AC Cesena und der FC Bologna den Gang in die Serie B antreten.

Saisonverlauf 
Titelverteidiger SSC Neapel startete schwach und hatte nach zehn Spieltagen nur acht Punkte, und lag mit Platz 14 nur ein Platz vor den Abstiegsrängen. Bis zum 17 Spieltag konnten nur 15 Punkte und Platz 13 verbucht werden. Im letzten Jahr mit Diego Maradona sprang am Ende ein enttäuschender achter Rang heraus.

Zum Ende der Hinserie hatten sich Inter, Milan, Juventus, Sampdoria und Parma aussichtsreich in Positionen gebracht. Nur zwei Punkte lagen zwischen dem Ersten und Fünften. Am 21. Spieltag übernahm Sampdoria nach dem 1:0-Sieg gegen Juventus Turin die Tabellenführung vor den beiden Mailändern Klubs Inter und AC. Zwei Wochen später war der Abstand zwischen diesen drei Teams immer noch lediglich ein Punkt.

Am 31. Spieltag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Zweiten und Ersten. Sampdoria gewann bei Inter Mailand mit 2:0. Als dann am vorletzten Spieltag der AC Mailand in Bari 1:2 unterlag, war der erste Meistertitel perfekt.

Die letztendlichen vier Absteiger aus Lecce, Pisa, Cesena und Bologna waren schon früh in den Abstiegskampf verwickelt. Am Saisonfinale trafen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Teams von US Cagliari und AS Bari aufeinander. Beiden reichten ein Unentschieden um sicher gerettet zu sein. Und so endete das Spiel auch 1:1. 

Ein bemerkenswerten Rekord wurde am 12. Spieltag im Spiel AC Parma gegen den FC Bologna aufgestellt. Der Gästespieler Giuseppe Lorenzo wurde nach nur zehn Sekunden vom Platz gestellt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Sampdoria Genua 

 Tor: Giulio Nuciari, Gianluca Pagliuca
 Verteidigung: Marco Lanna, Moreno Mannini, Michele Mignani, Fausto Pari, Luca Pellegrini, Pietro Vierchowod
 Mittelfeld: Ivano Bonetti, Toninho Cerezo, Giuseppe Dossena, Giovanni Invernizzi, Srečko Katanec, Attilio Lombardo, Oleksij Mychajlytschenko
 Sturm: Marco Branca, Umberto Calcagno, Roberto Mancini, Gianluca Vialli.
 Trainer: Vujadin Boškov

Literatur 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1991, Olympia-Verlag GmbH,

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1990/91
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

Einzelnachweise 

1990
Fußballsaison 1990/91